Gerenstein (herenhuis), Woudenberg
Gerenstein (flatgebouw), Bijlmermeer (Amsterdam Zuidoost)